Каськово — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Административный центр Каськовской волости.

География 
Расположена в 21 километре к юго-востоку от райцентра, посёлка городского типа Кунья, недалеко от юго-западного побережья Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 274 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района